Electricitat: Un aïllant elèctric és aquell material amb poca conducció elèctrica i el seu objectiu és impedir el pas del corrent elèctric, la llum, el so... No existeixen cossos absolutament aïllants o conductors, sinó millors o pitjors conductors. Vegeu Aïllant elèctric.
 Termodinàmica: Material que presenta una oposició al pas de la calor. Vegeu Aïllant tèrmic.
 Acústica: Material que evita el pas del so. Vegeu Insonorització.